Die Slovenska Nogometna Liga 2021/22, auch PrvaLiga Telemach nach dem Sponsor Telemach genannt, war die 31. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 16. Juli 2021 mit der Partie des NK Bravo gegen den NK Radomlje eröffnet und am 22. Mai 2022 beendet.

Erstmals kamen nun auch in der Prva Liga Videoschiedsrichter zum Einsatz.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga spielte am 26. und 29. Mai 2022 gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2022/23.

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22